Жудилово:

 Жудилово — посёлок в Унечском районе Брянской области.
 Жудилово — деревня в Унечском районе Брянской области.
 Жудилово — станция в Брянском регионе Московской железной дороги, расположена в посёлке Жудилово.